Žofie Pomořanská (1460 – 26. dubna 1504, Wismar) byla sňatkem v letech 1478 až 1504 meklenburskou vévodkyní.

Původ a rodina 
Narodila se jako dcera vévody Erika II. Pomořanského a jeho manželky Žofie Pomořanské.

Jejím bratrem byl vévoda Bogislav X., který vládl své zemi téměř třicet let jako sjednocenému území. Pod jeho vládou nastal Pomořansku zlatý věk: v roce 1491 učinil Štětín svým sídlem, vévodskou správu zorganizoval v kancléřství, zavedl dobře regulovaný výběr daní a dařilo se zachovávat mír a stabilitu. Z politických důvodů Meklenbursko dychtilo spojit se s pomořanskou dynastií.

Manželství a potomci 
Žofie Pomořanská byla snoubenkou o více než dvacet let staršího Jana VI. Meklenburského, staršího bratra svého budoucího manžela Magnuse II. Po Janově smrti v roce 1474 odešla Žofie do kláštera a složila slib věčné čistoty. Magnus II. však velmi stál o zajištění hranic s Pomořanskem, a proto se chtěl oženil s Žofií. Požádal několik kněží o radu, jak zrušit její slib, ale bylo to marné. Tak jako tak se Magnus s Žofií 29. května 1478, přes církvbí zákony, oženil. Papež Magnuse za tento přestupek neodsoudil; namísto toho mu udělil Zlatou růži ctnosti, nejvyšší církevní vyznamenání. 3. dubna 1486 Žofie konečně obdržela dispens, kterým byla zproštěna svého slibu, pod podmínkou, že každoročně poskytne třem chudým lidem bílé vlněné oděvy na památku Panny Marie.

Za pětadvacet let manželství porodila Žofie manželovi sedm dětí:

 Jindřich V. Meklenburský (3. května 1479 – 6. února 1552), od roku 1503 meklenburský vévoda,
 ⚭ 1505 Uršula Braniborská (17. října 1488 – 18. září 1510)
 ⚭ 1513 Helena Falcká (9. února 1493 – 4. srpna 1524)
 ⚭ 1551 Uršula Sasko-Lauenburská (1523–1577)
 Dorotea Meklenburská (21. října 1480 – 1. září 1537), abatyše v Ribnitzu
 Žofie Meklenburská (18. prosince 1481 – 12. července 1503), ⚭ 1500 Jan Saský (30. června 1468 – 16. srpna 1532), saský kurfiřt
 Erik II. Meklenburský (3. září 1483 – 21./22. prosince 1508), svobodný a bezdětný
 Anna Meklenbursko-Zvěřínská (14. září 1485 – 12. května 1525)
 ⚭ 1500 Vilém II. Hesenský (29. dubna 1469 – 11. července 1509)
 ⚭ 1519 Otto ze Solms-Laubachu (1496–1522)
 Albrecht VII. Meklenburský (25. července 1486 – 5. ledna 1547), vévoda meklenburský, ⚭ 1524 Anna Braniborská (1. ledna 1507 – 19. června 1567)
 Kateřina Meklenburská (1487 – 6. června 1561), ⚭ 1512 Jindřich Zbožný (16. března 1473 – 18. srpna 1541), vévoda saský a kníže zaháňský

Žofiin manžel Magnus zemřel v listopadu 1503, Žofie jej přežila pouze o několik měsíců a sama zemřela v dubna 1504.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Meklenburské vévodkyně
Greifenové
Narození v roce 1460
Úmrtí 26. dubna
Úmrtí v roce 1504
Úmrtí v Meklenbursku-Předním Pomořansku
Ženy